Media
 All Stars (film), een Nederlandse film uit 1997 van Jean van de Velde
 All Stars 2: Old Stars, een Nederlandse film uit 2011 van Jean van de Velde en het vervolg op bovenstaande film
 All Stars (Martin Solveig), een nummer uit 2017
 All Stars (televisieserie), een Nederlandse komedieserie van de VARA
 Louis Armstrong and His All Stars, een orkest
 All star (Smash Mouth), een single van Smash Mouth
 Easy Star All-Stars, een dub-band
 All Stars (musical), een Nederlandse musical

Kleding
 Chuck Taylor All-Stars, een schoenenmerk

Sport
 Orange All Stars, een vereniging van Nederlandse oud-sportinternationals die golfspelen
 All-starwedstrijd